Witkowski ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Witkowski (* 1987), kasachischer Biathlet
 Andrzej Witkowski (1947–2017), polnischer Fischkundler
 August Witkowski (1854–1913), polnischer Physiker
 Felix Ernst Witkowski (1861–1927), deutscher Publizist, Kritiker, Schauspieler und Journalist
 Georg Witkowski (1863–1939), deutscher Literaturhistoriker
 Igor Witkowski (* 1963), polnischer Autor
 Jerzy Witkowski (1938–1999), polnischer Pianist
 Karol D. Witkowski (1860–1910), polnisch-amerikanischer Maler
 Luke Witkowski (* 1990), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Lutz Witkowski (* 1925), deutscher Autor
 Marek Witkowski (* 1974), polnischer Kanute
 Martin Witkowski (* 1976), deutscher Musik- und Kulturmanager
 Michał Witkowski (* 1975), polnischer Schriftsteller und Journalist
 Nicolas Witkowski (1949–2020), französischer Physiker
 Nik Witkowski (* 1976), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Peter-Klaus Witkowski (* 1949), deutscher Generalarzt
 Piotr Witkowski (* 1988), polnischer Schauspieler
 Radosław Witkowski (* 1974), polnischer Politiker
 Regine Witkowski (* 1934), deutsche Humangenetikerin
 Siegbert Witkowski (* 1927), deutscher Physiker
 Sybille Witkowski (* um 1981), deutsche Sopranistin
 Szczepan Witkowski (1898–1937), ukrainisch-polnischer Skilangläufer
 Tom Witkowski (* 1937), deutscher Schauspieler, Regisseur, Dozent
 Wojciech Witkowski (* 1946), polnischer Rechtshistoriker

Siehe auch:
 Wittkowski